SELENOO () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 22-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 669 амінокислот, а молекулярна маса — 73 489.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 22

Некатегоризовані білки